Palazzo Balbi-Senarega – palazzo di Genova, in via Balbi 4
 Palazzo Gio Batta Senarega – palazzo di Genova, in piazza Senarega 1
 Palazzo Senarega-Zoagli – palazzo di Genova, in largo Sanguineti 11